Russenstein ist der Name

 eines Naturschutzgebietes bei Heidelberg in Baden-Württemberg, siehe Felsenmeer, Russenstein, Naturpark Michelsbrunnen
 eines historischen Steinkreuzes bei Großkugel in Sachsen-Anhalt, siehe Russenstein (Großkugel)